Аркольский мост — может означать:

 Аркольский мост (Париж) — мост, соединяющий остров Ситэ с правым берегом Сены.
 Аркольский мост (город Арколь, Италия), прославленный в битве при Арколе 15-17 ноября 1796 года, где победила армия Наполеона.